Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 43 dans le monde.

 Route fédérale 43 en Allemagne
  aux États-Unis
 Interstate 43 aux États-Unis
 Route européenne 43
 Route principale 43 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 43 en Islande
  dans plusieurs pays

Voir aussi